Християнські Храми Вишгорода

Греко-католицькі

Православні

Протестантські

Див. також 
 Храми Сум

Виноски

Джерела 
 Вишгород. План міста. ДНВП «Картографія», 2006, 2007 рр.
 Сергій Клименко: Вишгород та Нові Петрівці
 Формування релігійного середовища у м. Вишгороді

Церкви Київської області
Культові споруди за містом України